Soloi steht für:
 Soloi (Zypern), ein eisenzeitliches Königreich auf Zypern
 Soloi (Kilikien), eine antike Stadt in Kilikien